Le Championnat d'Italie de football de Série A 1988-1989 est la  du championnat d'Italie de football, qui regroupe pour la  18 clubs contre seulement 16 lors des précédentes saisons. Le championnat est remporté par l'Inter Milan.

Classement 

|}

Buteurs 
  Aldo Serena (Inter Milan) : 22 buts
  Marco van Basten (Milan AC) et  Careca (SSC Naples) : 19 buts

Lien externe 
 www.rsssf.com

Championnat d'Italie de football
Italie
Italie
Championnat Italie Football 1988-1989 Serie A
Championnat Italie Football 1988-1989 Serie A